Курт Швабе (, 29 мая 1905, Райхенбах-им-Фогтланд — 4 декабря 1983, Берлин) — немецкий химик и пионер в области электрохимической сенсорики.

Иностранный член Болгарской АН (1974).

Биография 
 1912—1924: школа
 1924—1928: учёба в Дрездене
 1927: защита дипломной работы
 1928: защита докторской
 1945: основание «Исследовательского института химической технологии» в 
 1949: профессор Дрезденского технического университета
 1949: директор Института электрохимии и физической химии в Дрезденском техническом университете
 1959-69: директор Института радиохимии в Центральном институте ядерных исследований в 
 1961—1965: Ректор Дрезденского технического университета
 1965—1980: президент Саксонской академии наук
 1971: вице-президент Академии наук ГДР
 1980: вице-президент «International Society of Electrochemistry»

Труды 
 книги
 K. Schwabe, Fortschritte der pH-Meßtechnik. Verlag Technik Berlin, 1953; 2 Aufl. VEB Verlag Technik Berlin, 1958; 3. Aufl. als pH-Meßtechnik. Verlag Theodor Steinkopff, Dresden, Leipzig, 1963; 4. Aufl. als pH-Meßtechnik. Verlag Theodor Steinkopff, Dresden, Leipzig, 1976
 K. Schwabe, Polarographie und chemische Konstitution organischer Verbindungen. Berlin: Akademie-Verlag 1957
 K. Schwabe, pH-Fibel. 1. Aufl. Verlag Technik Berlin, 1958; 4., verbesserte u. erweiterte Auflage, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1962
 K. Schwabe (Hrsg.), Korrosionsschutzprobleme. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig, 1969
 H. Kammer u. K. Schwabe, Einführung in die Statistische Thermodynamik. Akademie-Verlag Berlin, 1971
 K. Schwabe, Physikalische Chemie. Band 1. Akademie-Verlag Berlin, 1973
 K. Schwabe, Physikalische Chemie. Band 2: Elektrochemie. Akademie-Verlag Berlin, 1975
 K. Schwabe, Physikalische Chemie. Band 3: Aufgabensammlung. Akademie-Verlag Berlin, 1974.
 K. Schwabe, pH-Messung. WTB-Band 247. Akademie-Verlag Berlin, 1980
 H.-W. Kammer u. K. Schwabe, Einführung in die Thermodynamik irreversibler Prozesse. WTB-Band 295. Akademie-Verlag Berlin, 1984

Конференции 
 1st Kurt Schwabe Corrosion Symposium, 1993, Тата, Венгрия
 2nd Kurt Schwabe Corrosion Symposium, 17-19 апреля 1997, Дрезден, Германия
 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium, 29 августа — 2 сентября 2000, Закопане, Польша
 4th Kurt Schwabe Corrosion Symposium, 13-17 июня, 2004, Хельсинки, Финляндия

Персоналии по алфавиту
Химики Германии
Умершие в Берлине
Иностранные члены Болгарской академии наук
Награждённые медалью Клеменса Винклера (ГДР)